Canada
 Gretna – località del Manitoba
 Regno Unito
 Gretna – città della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Gretna – città della Contea di Gadsden, Florida
 Gretna – capoluogo della Parrocchia di Jefferson, Louisiana
 Gretna – città della Contea di Sarpy, Nebraska
 Gretna – città della Contea di Pittsylvania, Virginia